Ниже приведён список действующих и закрытых аэропортов Вьетнама, сгруппированных по направлениям деятельности.

Аэропорты

См. также 
 Транспорт во Вьетнаме

Ссылки 
 
 
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data
 A-Z World Airports

Вьетнам
 
Аэропорт